Weatherford désigne :

Toponyme 

 Weatherford, une ville située dans l’Oklahoma ;
 Weatherford, une ville située dans le Texas ;

Autres 
 Weatherford, compagnie para-pétrolière américaine.
 L'hôtel Weatherford, hôtel américain situé à Flagstaff, dans le comté de Coconino, en Arizona.